ROA kan betyda: 

 Roa Produktion
 Ryska befrielsearmén